A Supercopa da Inglaterra 2014 ou 2014 FA Community Shield foi disputada em partida única com o campeão do Campeonato Inglês (Manchester City) e o campeão da Copa da Inglaterra 2013-14 (Arsenal), ambas na temporada 2013/2014. O Arsenal venceu por 3-0 e se sagrou o campeão, pela 13ª vez.

Detalhes da partida 
Partida única

Campeão

Ver também

 Supercopa da Inglaterra
 Premier League de 2013–14
 Manchester City Football Club
 Copa da Inglaterra
 Arsenal Football Club

Supercopa da Inglaterra
2014 no futebol
Partidas do Manchester City F.C.
Partidas do Arsenal F.C.